Бабинац може бити:
 Бабинац (Козарска Дубица), насељено место у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Бабинац (Иванска), насељено место у општини Иванска, Бјеловарско билогорска жупанија, Хрватска
 Бабинац (Велика Писаница), насељено место у општини Велика Писаница, Бјеловарско билогорска жупанија, Хрватска